

Cinema 
L'altro delitto (Dead Again) – film del 1991 diretto da Kenneth Branagh

Musica 
Dead Again – album dei Mercyful Fate del 1998
Dead Again – album dei Suicidal Angels del 2010
Dead Again – album dei Type O Negative del 2007